Turn Back the Clock (Beverly Hills, 90210), aflevering van Beverly Hills, 90210
Turn Back the Clock (film)
Turn Back the Clock (album van Johnny Hates Jazz), album van Johnny Hates Jazz
Turn Back the Clock (single van Johnny Hates Jazz), single van Johnny Hates Jazz